Die vierte U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1962 in Bangkok, Thailand, ausgetragen. Das Turnier begann am 14. April und endete am 26. April. Sieger wurde der Gastgeber durch einen 2:1-Sieg im Finale gegen Südkorea.

Modus 
Die zehn gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften. Bei Punktgleichheit auf den ersten beiden Plätzen jeder Gruppe wurde ein Entscheidungsspiel durchgeführt. Die beiden Gruppenersten bestritten das Finale, die beiden Gruppenzweiten das Spiel um den dritten Platz.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finalspiele

Spiel um den dritten Platz 

|}

Finale 

|}

Ergebnis 
Thailand wurde zum ersten Mal Asienmeister. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1962 auf rsssf.com (englisch)

1962
Fußballveranstaltung 1962
Fußball (Thailand)
Sportveranstaltung in Bangkok